Кратер Усай () — крупный ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь аргентинского физиолога Бернардо Альберто Усая (1887—1971) и утверждено Международным астрономическим союзом 22.01.2009 г.

Описание кратера 
Кратер Усай перекрывает северную оконечность кратера Нансен. Другими Ближайшими соседями кратера являются кратер Бош на севере-северо-востоке и кратер Цай Лунь на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 31,4 км, глубина 1,9 км.

Кратер Усай имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и отмечен множеством кратеров различного размера, юго-восточная часть вала перекрыта короткой цепочкой кратеров. Дно чаши кратера вследствие близости к северному полюсу Луны находится в постоянной тени.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны